Filentre, est un artiste de reggae français originaire de Montpellier. Il se démarque par son écriture aiguisée qui porte un message de combat mêlé de poésie. Depuis 2012, Filentre a effectué l'essentiel de sa carrière en Afrique de l'Ouest où sa musique rencontre un franc succès.

Biographie 
Philippe Moreau, né en 1985, est issu d'une famille de musiciens et se lance dans la musique très jeune, en auto-didacte, et choisit la guitare comme instrument de prédilection. A 10 ans, il compose ses premières chansons et fait ses premières armes au chant.

C'est vers l'âge de 15 ans que Philippe écoute pour la première fois un artiste dont l'influence ne le quittera ensuite plus jamais : Bob Marley. A partir de cet instant, Philippe se met à écrire des textes engagés, inspirés par ses nombreux voyages à l'étranger, et travaille son skunk (la pompe) à la guitare.

Il monte alors son premier groupe, appelé "Opinion" dans un style acoustique proche de « Tryo ».

A 18 ans, il rejoint SIR.C, un collectif hip hop de Montpellier, et officie sous le pseudonyme MC Filentre. Il se démarque alors par sa capacité à délivrer un flow ragga chanté, rapide et percutant, faisant de lui le véritable mélodiste du groupe.

Dans la même période, Filentre réalise ses premières démos full Reggae, qu'il partage encore de manière confidentielle.

3 ans plus tard, sur les conseils de ses proches et des différents artistes qu'il a rencontré tout au long de sa jeune carrière, il lance son projet solo, sous le nom de Filentre.

Son charisme naturel ainsi que ses qualités d'auteur-compositeur lui permettent de s'entourer rapidement de musiciens talentueux, ce qui donne une nouvelle dimension au projet.

En 2011, Filentre réalise son premier album en auto production, intitulé "Positif", référence à l'état d'esprit qui le caractérise ainsi qu'à la couleur de sa musique. Ce premier album reçoit un excellent accueil et le positionne comme nouvel espoir du reggae en France.

Après trois années de voyages, se produisant aux Antilles, au Sénégal, en Guinée, au Mali et en France... Filentre sort son EP Homme Libre, en 2015, qui lui vaut une nomination aux Victoires du Reggae 2016.

Son amour et son engagement pour l'Afrique, le pousse à choisir ce continent pour enregistrer son nouvel Album intitulé « Inou Wali » (« merci » en langue Soussou), sorti le .

Discographie 
 2011 - Album Positif
 2015 - EP Homme Libre
 2019 - Album Inou Wali

Galerie photos

Articles de presse / Médias 
 RFI musique : "Filentre, l'espoir français du reggae africain"
 TV5 Monde : "Filentre, le chanteur-musicien qui unit la France et l’Afrique de l’Ouest"
 20 Minutes : "Comment l'artiste reggae Filentre a enregistré un duo avec Tiken Jah Fakoly"
 Africavivre : "FILENTRE, le reggaeman panafricain"

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Chanteur français de reggae
Personnalité liée à Montpellier